Een parachutespringer, ook wel een skydiver genoemd
 SkyDiver (attractie), een vrije val-pretparkattractie van Funtime
 Sky Diver (Walibi Belgium), een voormalige attractie in Walibi Belgium van bovengenoemd type
 Skydiver (Walibi Holland), een voormalige attractie in Walibi Holland van bovengenoemd type
 Sky Diver (computerspel), een computerspel van Atari uit 1978

Zie ook 
 The Skydivers, een Amerikaanse film uit 1963